Versigny ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Versigny (Aisne)
 Versigny (Oise)